Мануель Гаєр (,  8 січня 1988, Юденбург) — австрійський хокеїст, нападник клубу Австрійської хокейної ліги «Клагенфурт». Гравець збірної команди Австрії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2003 року виступами за молодіжну команду «Цельтвег».

Сезон 2007–08 Мануель провів у шведському клубі «Арбуга».

Наразі єдиною професійною командою у кар'єрі гравця лишається клуб Австрійської хокейної ліги «Клагенфурт».

Виступав у складі юніорської збірної Австрії на юніорських чемпіонатах світу 2005, 2006 та у складі молодіжної збірної на молодіжних першостях 2007 та 2008 років.

У складі національної збірної Австрії брав участь у чотирьох чемпіонатах світу та вдбірному етапі до Зимових Олімпійських ігор.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі «Клагенфурт» — 2009, 2013.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти «Клагенфурта»